Ulice Milady Horákové se nachází ve více českých městech:

 Milady Horákové (Brno)
 Milady Horákové (České Budějovice)
 Milady Horákové (Dvůr Králové nad Labem)
 Milady Horákové (Hradec Králové)
 Milady Horákové (Kladno)
 Milady Horákové (Plzeň)
 Milady Horákové (Praha)
 Milady Horákové (Říčany)
 Milady Horákové (Svitavy)
Milady Horákové (Opava)

podobné
 ulice M. Horákové v Českých Budějovicích, Klatovech a Třebíči;
 ulice Dr. Milady Horákové v Chrudimi, Liberci, Lomu, Miroslavi, Olomouci, Přerově, Rožnově pod Radhoštěm, Šluknově a Znojmu;
 ulice Dr. M. Horákové v Písku;
 ulice Dr. Horákové v Poděbradech;
 náměstí Dr. Milady Horákové v Chebu a Karlových Varech;
 sad Dr. Milady Horákové v Ostravě.